Elastyczność popytu
 Dochodowa elastyczność popytu
 Mieszana elastyczność popytu
 Cenowa elastyczność popytu
 Elastyczność podaży
 Cenowa elastyczność podaży
 Fleksybilność
 Elastyczność ognia
 Sprężystość
 Elastyczność (polimery)